De Rally van Groot-Brittannië 2016, formeel 72nd Dayinsure Wales Rally Great Britain, was de 72e editie van de Rally van Groot-Brittannië en de twaalfde ronde van het wereldkampioenschap rally in 2016. Het was de 557e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Deeside.

Verslag 
Sébastien Ogier zette zijn zegetocht voort en bevestigde daarmee ook de vierde achtereenvolgende titel voor Volkswagen bij de constructeurs. Ondanks dat Ogier vanaf de start de leiding in handen  had en deze vervolgens tot aan de finish toe controleerde, waren de ogen vooral gericht op de sterk acterende Ott Tänak, die opnieuw bewees dat de Fiesta RS WRC nog altijd competitief kon zijn. Tänak verloor de aansluiting op Ogier al tijdens de openingsetappe, maar zou hierna de meeste klassementsproeven winnen met een dominant optreden op de slotetappe als voorbeeld hiervan, om zo met een tweede plaats zijn beste resultaat in het WK te evenaren. Thierry Neuville eindigde op afstand derde, maar de sterke reeks die hij daarmee inmiddels aan het neerzetten was bracht hem voor het eerst de runner-up positie in het kampioenschap gedurende het seizoen.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Power Stage 
 Extra punten werden verdeeld voor de drie beste tijden over de 7,93 kilometer lange Power Stage aan het einde van de rally.

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Vetgedrukte tekst betekent wereldkampioen.
 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Groot-Brittannië
Rally van Groot-Brittannië